Районы Новочеркасска — низовые административно-территориальные единицы, включавшие части территории города Новочеркасска в Ростовской области России. Существовали в 1965—1989 годах.

История 
В 1965 в Новочеркасске были образованы два городских района: Первомайский и Промышленный. Были образованы районные советы.

31 марта 1989 сессии Первомайского и Промышленного райсоветов приняли решение о прекращении своей деятельности и сложении полномочий.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1989 районы Новочеркасска были упразднены.

География 
Первомайский район был создан в границах дореволюционного Новочеркасска, с включением в него хуторов Татарка и Епифанов и территории за рекой Тузлов.

Промышленный район был создан на промтерритории заводов электровозостроительном, электродном, синтетических продуктов, «Нефтемаш», на ГРЭС и других предприятий, вместе с прилегающими к ним селитебными и рекреационных зонами. Промышленный район включил в себя бывший х. Хотунок (в 1965 г.), посёлки Октябрьский (в 1966 г.) и Донской (сохранял самостоятельность как населённый пункт до 2004 года).

Примечания

Ссылки 
Районы Новочеркасска в он-лайн версии энциклопедии Новочеркасск : энциклопедия / [сост. и ред.: Ю. П. Белоусов, Н. В. Белоусова]. — Новочеркасск : Изд-во Novoprint, 2005 (СПб. : ОАО Иван Федоров). — 719 с. : ил., портр., цв. ил.; 27 см; ISBN 5-94549-006-7 (в пер.)

Исчезли в 1989 году